Can Sagrera (Sant Just Desvern) o Heretat d'en Massana, antiga masia a Sant Just Desvern (al Baix Llobregat)
 Can Sagrera (Palafrugell), casa amb elements neoclàssics de Palafrugell (Baix Empordà) 
 Can Sagrera (Vilobí d'Onyar), edifici del municipi de Vilobí d'Onyar (Selva)